«Something to Remember» — другий коміляційний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 7 листопада 1995 року лейблами Maverick і Warner Bros.

Списки композицій 

Японський бонус-трек

Латиноамериканський бонус-трек

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни